

Sigle 
 Ventilator-associated pneumonia – polmonite associata a ventilazione meccanica
 Vuoto a perdere – contenitore che non deve essere reso

Aziende 
 VAP – azienda che si occupa della produzione e distribuzione di intrattenimento

Codici 
 VAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Torquemada, Valparaíso, Cile
 vap – codice ISO 639-3 della lingua vaiphei